Mission Bay ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Mission Bay (San Diego), Bucht bei San Diego
 Mission Bay (Florida), Ort in Florida
 Mission Bay (Neuseeland), Vorort von Auckland
 Mission Bay (San Francisco), Stadtteil von San Francisco